Новосад Ганна Ігорівна (. 1990) — українська громадська діячка у галузі освіти, генеральна директорка директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства освіти і науки України.
 Новосад Євген (1920—2008) — український науковець діаспори, доктор-психіатр, голова Українського лікарського товариства Північної Америки (УЛТПА).
 Анастасія Новосад — українська спортсменка.
 Новосад Катерина (1897—1971) — українська поетеса.
 Новосад Іван (1886—1956) — український поет.
 Новосад Микола Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Новосад Михайло Валерійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Новосад Назар (1966—2020) — український бард-пісняр, учасник та адміністратор Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик», член Товариства Лева.
 Олеся Новосад — українська драматургиня, сценаристка, режисерка.
 Новосад Юрій Анатолійович (1986—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

 Новосад — село в окрузі Требішов Кошицького краю Словаччини.

Українські прізвища